Список видів роду тюльпан:

Список, який містить 113 визнаних видів роду тюльпан (Tulipa) з родини лілійних (Liliaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

  
  
  
  
  
  

тюльпан
тюльпан